Покрутище — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на побережье реки Великая, в 17 км к юго-западу от города Пскова и в 8 км к юго-востоку от деревни Тямша. Восточнее расположена деревня Кузнецово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района